Улмету () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вирфурі.
 Улмету () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Копечень.